Джон — чоловіче ім'я англійського походження (). Відповідає українському Іван.
 Джон, 1-й герцог Бедфорд
 Олег "Джон" Сук (26 червня 1965) — український музикант, композитор, басист рок-групи «Мертвий Півень», клавішник рок-групи «Ґорґішелі».
 Джон, візник — американський короткометражний вестерн 1913 року.
 Джон Патрік Вашингтон (1908—1943) —— капелан США.
 Джон Джозеф О'Коннор (*1920-†2000) — капелан армії США.
 Джон Леннон — британсько-американський музикант (1940—1980); засновник соліст та ритм-гітарист гурту «the Beatles».
Англійські імена